Niemandsland kan verwijzen naar:

Niemandsland (begrip), een begrip over territoria.
Niemandsland (enclave), perceel waarvan tussen 1843 en 1995 niet duidelijk was bij welk land het hoorde.
Niemandsland (Guurtje Leguijt), boek van Guurtje Leguijt uit 2008.
Niemandsland (Marcel van Dam), boek van Marcel van Dam uit 2009.
Niemandsland: Russische kernwapens op de zwarte markt, een boek van Jan Guillou uit 1992.
Neverwhere, boek van Neil Gaiman uit 1996 (titel van de Nederlandse vertaling: Niemandsland).
Niemandsland (Benny Neyman), een lied van Benny Neyman uit 1994
Niemandsland (Tabitha), een lied van Tabitha uit 2021